

Localidades

 Saint-Vérand (Isère)
 Saint-Vérand (Ródano)
 Saint-Vérand (Saône-et-Loire)

Veja também
Saint-Véran

Desambiguações de topônimos